Василий Тизенгаузен:
 Тизенгаузен, Василий Густавович фон — Георгиевский кавалер.
 Тизенгаузен, Василий Карлович (1781—1857) — декабрист.